Infias peut désigner :
au Portugal :
Infias, paroisse civile de la municipalité de Fornos de Algodres, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Infias, paroisse civile de la municipalité de Vizela, située dans le district de Braga et la région Nord.